

Бакино — село, Пушкіногорський район, Псковська область
 Бакино — присілок, Шарканський район, Удмуртія